[Pour ceux qui confondent ce mot avec le mot « esperluette ».]

Le mot éperluette peut renvoyer à :
 Esperluette, symbole typographique (&) ;
 Éperluette, collection de bandes dessinées publiée par L'Association ;
 L'idée d'association proposée par ce terme a donné naissance, en 1996, à un livre publié par l'Atelier d'écriture de la Cité Scolaire Parc Chabrières, dans lequel les différents textes étaient associés à des œuvres d'artistes plasticiens de la région lyonnaise.

Le signe de l'esperluette peut aussi renvoyer à :
 &, titre d'un single d'Ayumi Hamasaki.
 &, titre d'un album de Julien Doré.